Madea Goes to Jail puede referirse a:

 Madea Goes to Jail (película).
 Madea Goes to Jail (obra de teatro).